US Open-mesterskabet i damesingle 2018 var den 132. turnering om US Open-mesterskabet i damesingle. Turneringen var en del af US Open 2018 og blev spillet i USTA Billie Jean King National Tennis Center i New York City, USA. Hovedturneringen med deltagelse af 128 spillere blev spillet i perioden 27. august - 8. september 2018, mens kvalifikationen afvikledes den 21. - 24. august 2018.

Mesterskabet blev vundet af 20-årige Naomi Osaka, som dermed blev den første japanske spiller, der vandt en grand slam-titel i single. Osaka var i en grand slam-finale for første gang i sin karriere, og i finalen besejrede hun Serena Williams med 6-2, 6-4, hvorfor det ikke lykkedes for Willams at tangere Margaret Courts rekord på 24 grand slam-titler i damesingle. Sejren medførte, at Osaka avancerede til 7.-pladsen på WTA's verdensrangliste, hvilket var hendes debut på ranglistens top 10. Finalen blev spillet under et lukket skydetag på Arthur Ashe Stadium, hvilket arrangørerne allerede meddelte inden kampen på grund af et varsel om regnvejr. Nøglen til Osakas sejr var en stabil serv gennem hele turneringen, hvor hun i løbet af syv kampe i alt kun tabte fem servepartier, og i semifinalen mod Madison Keys afværgede hun samtlige 13 breakbolde, som Keys spillede sig frem til.

Naomi Osakas sejr medførte, at de otte grand slam-turneringer i damesingle i 2017 og 2018 var blevet vundet af otte forskellige spillere, og det var første gang siden 1937-38, at samtlige damesingletitler på grand slam-niveau i to på hinanden følgende kalenderår blev vundet af forskellige spillere.

Finalen vil formentlig primært blive husket for det kontroversielle andet sæt, hvor Serena Williams i det andet parti af kampens portugisiske dommer, Carlos Ramos, blev tildelt en advarsel for coaching. Williams hævdede imidlertid over for dommeren, at hun ikke havde modtaget taktiske råd fra sin træner, og at hun hun "hellere ville tabe end at snyde for at vinde". Efter kampen indrømmede Serena Williams' træner, Patrick Mouratoglou, imidlertid, at han havde forsøgt at coache Williams. Efter at have tabt femte parti smadrede Serena Williams sin ketsjer, hvilket gav en pointstraf og gjorde amerikaneren så vred, at hun gik hen til dommerstolen, hvor hun råbte ad og pegede på dommeren, og publikum begyndte at buhe som støtte til den tidligere etter på WTA's verdensrangliste.

Dramaet fortsatte i forbindelse med sidebyttet ved stillingen 4-3 til Naomi Osaka, hvor Williams fortsatte med at angribe dommeren og bl.a. kaldte ham "en løgner" og "en tyv", hvilket fik Carlos Ramos til at idømme hende en partistraf for mundtlig forulempelse af ham. Amerikaneren protesterede kraftigt over denne kendelse, som hun anså for at være kønsdiskriminerende, nægtede at spille videre, og appellerede kendelsen til turneringens overdommer, der imidlertid ikke ændrede på kendelsen, mens buh-råb fra mange af de 24.000 tilskuere regnede ned over kampens officials.

Buh-råbene fortsatte under sejrsceremonien efter kampen, hvilket fik Naomi Osaka til at trække sin solskærm ned over øjnene for at skjule sine tårer. I sin tale som tabende finalist forsøgte Serena Williams at lægge en dæmper på publikums vrede og bad dem om at ære Naomi Osaka for hendes bedrift. Japaneren genvandt fatningen efterhånden som publikum begyndte at hylde hende, men det ændrede ikke på det generelle indtryk af en noget aparte præmieoverrækkelse.

Efter kampen anklagede Serena Williams finaledommeren Carlos Ramos for at være kønsdiskriminerende, og hævdede at "han aldrig havde taget et parti fra en mandlig spiller, der havde kaldt ham en tyv", og at mandlige spillere fik længere snor af dommerne end kvindelige. Hendes udtalelser blev bl.a. støttet af Wimbledon-mesteren fra 2013, Marion Bartoli, der mente Williams ikke havde forulempet dommeren, og at hans handlinger var helt uacceptable og krævede ham idømt sanktioner, mens den tidligere topspiller Billie Jean King også bakkede op om Serena Williams og takkede for, at hun påpegede denne form for dobbeltmoral.

For dommer Carlos Ramos var der imidlertid støtte at hente fra flere tenniskommentatorer. Cindy Shmerler fra Tennis.com, mente at Serena Williams og hendes hold selv bar ansvaret for hændelserne, og at hun efter advarslen for coaching faktisk skiftede taktik ved at begynde at slå approach-slag, hvilket hun ikke havde gjort tidligere i kampen, selvom hun hævdede ikke at have set rådene fra sin træner. Shmerler anførte endvidere, at pointstraffen for ødelæggelsen af ketsjeren ikke burde være kommet bag på hende, fordi 14 mænd og fire kvinder tidligere i turneringen var blevet straffet for samme forseelse. Endelig fremførte hun, at Ramos blot udførte det arbejde, han var blevet hyret til og fulgte grand slam-regelbogen til punkt og prikke, da han idømte amerikaneren en partistraf for mundtlig forulempelse. Den erfarne britiske tennisjournalist Chris Bowers var helt på linje med Shmerler, da han på sin blog skrev, at Serena Williams skyldte en undskyldning til mindst to personer, Naomi Osaka og Carlos Ramos, og at hun kun kunne bebrejde sig selv for hvad der skete, fordi hun udmærket var klar over, at hun ifølge reglerne kunne blive straffet som hun gjorde. Han mente endvidere, at Williams' påstand om kønsdiskriminering var et desperat, malplaceret forsøg på at påkalde sig #MeToo-ånden. Også den tidligere danske WTA-topdommer Christina Olausson udtrykte sin støtte til Carlos Ramos og ikke købte Serena Williams' argument om, at han håndterede episoden anderledes, fordi hun var en kvinde. "Carlos Ramos er kendt for at behandle alle ens, han er fair og har stor integritet", sagde Olausson og fortsatte: "Serena valgte selv at eskalere situationen – og på et tidspunkt er man nødt til at træde ind som dommer og stoppe det". Endvidere mente hun, at det var "meget uklogt af Williams at trække feminisme-kortet i den situation."

Efter kampen blev Williams af arrangørerne idømt en bøde på i alt $ 17.000 for hendes tre strafbare forseelser.

Der var også blandede reaktioner fra de officielle tennisorganisationer. WTA's direktør udsendte efter kampen en udtalelse, der støttede Serena Williams i at hun var blevet forskelsbehandlet i forhold til, hvordan mandlige spillere ville være blevet straffet for samme forseelse. På vegne af USTA udsendte bestyrelsesformanden Katrina Adams en pressemeddelelse, der ikke nævnte dommeren med et ord men til gengæld roste Serena Williams til skyerne som en stor mester. Til gengæld publicerede International Tennis Federation to dage senere en udtalelse, i hvilken forbundet omtalte Carlos Ramos som en af sportens mest rutinerede og respekterede dommere og beskrev, at hans beslutninger i kampen var i overensstemmelse med de relevante regler, og at hans beslutninger blev bekræftet ved at turneringen havde idømt Serena Williams bøder for de tre forseelser.

Manglen på opbakning til Carlos Ramos fra WTA og USTA fik tennisdommerne til at overveje om de skulle boykotte Serena Williams' kampe, indtil hun undskyldte sin opførsel overfor Ramos.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i damesingle androg $ 21.960.000 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på 4,7 % i forhold til året før. For første gang nogensinde var der over $ 1.500.000 til de spillere, der blev slået ud i kvalifikationen.

Højdepunkter

Første runde 

Simona Halep blev den første topseedede spiller i den åbne æra, der måtte forlade US Open-mesterskabet i damesingle allerede i første runde, da hun på turneringens første dag tabte med 2-6, 4-6 til Kaia Kanepi. Og det var blot femte gang i den åbne æra, at spilleren seedet som nr. 1 i damesingleturneringen ikke nåede frem til mindst en kvartfinale.

Viktorija Azarenka, Aryna Sabalenka, Aljaksandra Sasnovitj og Vera Lapko vandt alle deres kampe i første runde, og dermed var der fire hviderussiske kvinder i en anden runde af en grand slam-turnering for første gang nogensinde.

Anden runde 

Andenseedede Caroline Wozniacki måtte for andet år i træk forlade mesterskabet efter anden runde, da hun tabte til Lesja Tsurenko med 4-6, 2-6. Sammen med førsteseedede Haleps exit i første runde betød det, at det var første gang i den åbne æra, at de to højst seedede spillere begge blev slået ud inden kvartfinalerne.

Viktorija Azarenka, Aryna Sabalenka og Aljaksandra Sasnovitj vandt alle deres kampe i anden runde, og dermed var der tre hviderussiske kvinder i en anden runde af en grand slam-turnering for første gang nogensinde.

Tredje runde 

Elise Mertens blev den første belgier, der kvalificerede sig til fjerde runde i US Open, siden Kim Clijsters og Yanina Wickmayer i 2010. Serena Williams kvalificerede sig til fjerde runde i US Open-mesterskabet i damesingle for 17. gang i træk.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, der var fordelt på:
 104 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 16. juli 2018 (seks uger før turneringens start). To af disse spillere meldte imidlertid afbud efter starten på kvalifikationen, og blev derfor erstattet med to lucky losere (market med LL).
 8 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 16 spillere, der var gået videre fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Seedede spillere 

De 32 bedst placerede af deltagerne på WTA's verdensrangliste pr. 20. august 2018 (en uge før turneringsstart) blev seedet. Serena Williams var den eneste spiller, der blev seedet højere end sin rangering på seedningstidspunktet.

Det var første gang i over tyve år, at to tyskere var seedet i top 10 i en grand slam-turnering. Sidste gang det skete, var i French Open 1997, hvor Steffi Graf og Anke Huber var seedet blandt de ti højeste. Caroline Garcia blev den første franske kvinde siden 2011, der var seedet i top 10 ved US Open-mesterskabet i damesingle. Maria Sakkari var den første græske kvinde, der blev seedet ved en grand slam-turnering, siden Elena Daniilidou ved Australian Open 2007, og Sakkari og Aryna Sabalenka var seedet ved en grand slam-turnering for første gang.

Wildcards 

Otte spillere modtog et wildcard til hovedturneringen. Deres verdensranglisteplacering pr. 20. august 2018 er angivet.

Kvalifikanter 

16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen fra kvalifikationen. Se også afsnittet Kvalifikation.

Schweizeren Patty Schnyder, der debuterede ved US Open i 1997, og som var i kvartfinalen i 1998 og 2008, blev den ældste spiller (39 år 269 dage) i den åbne æra, der kvalificerede sig til en grand slam-hovedturnering via kvalifikationen.

Lucky losers 

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen fra kvalifikationen som lucky losere.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spillede 128 spillere om 16 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde ni spillere har modtaget et wildcard (WC). Kvalifikationen blev spillet i USTA Billie Jean King National Tennis Center i perioden 21. - 24. august 2018. Følgende 16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:
  Jil Teichmann
  Marie Bouzková
  Anna Kalinskaja
  Julia Glushko
  Karolína Muchová
  Anhelina Kalinina
  Arantxa Rus
  Francesca Di Lorenzo
  Ons Jabeur
  Nicole Gibbs
  Heather Watson
  Vera Zvonarjova
  Kathinka von Deichmann
  Danielle Lao
  Patty Schnyder
  Eugenie Bouchard

Kathinka von Deichmann, Marie Bouzková, Francesca Di Lorenzo, Jil Teichmann, Anhelina Kalinina og Karolína Muchová kvalificerede sit til en grand slam-hovedturnering for første gang i deres karrierer. Liechtensteineren von Deichmann blev den første spiller fra det lille fyrstendømme, der kvalificerede sig til en grand slam-hovedturnering. Blandt de øvrige kvalifikanter var der flere rutinerede spillere, herunder den tidligere US Open- og Wimbledon-finalist Vera Zvonarjeva, der afværgede fem matchbolde i sejren på 6-2, 4-6, 7-5 over Lin Zhu i kvalifikationsfinalen, og som dermed sikrede sig en plads i US Open-hovedturneringen for første gang siden 2012. En anden tidligere Wimbledon-finalist, Eugenie Bouchard, spillede en overbevisende kvalifikation og tabte i alt blot syv partier i sine tre kvalifikationskampe. Den 39-årige schweizer Patty Schnyder, der debuterede ved US Open i 1997, og som var i kvartfinalen i 1998 og 2008, kvalificerede sig til sin 15. US Open-hovedturnering ved at besejrede Jessica Pegula i kvalifikationsfinalen, og hun blev dermed den ældste spiller (39 år 269 dage) i den åbne æra, der kvalificerede sig til en grand slam-hovedturnering via kvalifikationen. Det var hendes første grand slam-hovedturnering siden French Open 2011.

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:
  Madison Brengle
  Mona Barthel

Resultater

Se også 
 US Open-mesterskabet i herresingle 2018
 US Open-mesterskabet i herredouble 2018
 US Open-mesterskabet i damedouble 2018
 US Open-mesterskabet i mixed double 2018

Eksterne henvisninger 
 US Open

Noter 

US Open 2018
2018
WTA Tour 2018